NGC 7577 (другое обозначение — PGC 70947) — галактика в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7577
Рыбы (созвездие)